Jean Rolland peut désigner :
 Jean Rolland (?-1388), évêque d’Amiens ;
 Jean Rolland (1909-1956), homme politique belge ;
 Jean Rolland (1927-2015), écrivain et parolier français ;
 Jean Rolland (1935-1967), pilote automobile français.